Аржа́новское се́льское поселе́ние — муниципальное образование (сельское поселение) в составе Алексеевского района Волгоградской области.

Административный центр — станица Аржановская.

Глава Аржановского сельского поселения — Гурина Валентина Федоровна.

География

Поселение расположено в центре Алексеевского района.

Граничит с:
 на севере — с Солонцовским сельским поселением
 на северо-востоке, востоке и юго-востоке — с Кумылженским районом
 на юго-западе — с Трёхложинским сельским поселением
 на западе — с Усть-Бузулукским сельским поселением

По территории поселения протекает река Хопёр.

Население

Административное деление

 Код ОКАТО — 18 202 808 000
 Код ОКТМО — 18 602 408

На территории поселения находятся 4 населённых пункта: 2 станицы и 2 хутора.

Власть

В соответствии с Законом Волгоградской области от 18 ноября 2005 г. N 1120-ОД «Об установлении наименований органов местного самоуправления в Волгоградской области», в Аржановском сельском поселении установлена следующая система и наименования органов местного самоуправления:

 Дума Аржановского сельского поселения (11 октября 2009 года избран второй созыв)
 численность (первого созыва) — 8 депутатов
 избирательная система — мажоритарная, один многомандатный избирательный округ.
 Глава Аржановского сельского поселения — Гурина Валентина Федоровна (избрана 11 октября 2009 года)
 Администрация Аржановского сельского поселения

Примечания

Ссылки
 Сельское поселение на сайте Алексеевского района
  

Сельские поселения Волгоградской области
Муниципальные образования Алексеевского района Волгоградской области